Toubib or not toubib peut faire référence à :
 Toubib or not Toubib, un film britannique de 1954 ;
 Scrubs (Toubib or not Toubib en Belgique), une sitcom américaine des années 2000 ;